Untersulzbach heißen:

Ortsteile:
 Untersulzbach (Lehrberg), Dorf von Markt Lehrberg im Landkreis Ansbach, Bayern
 Untersulzbach (Sulzbachtal), Ortsteil der Ortsgemeinde Sulzbachtal im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Fließgewässer:
 Untersulzbach (Salzach), aus dem Untersulzbachtal bei Neukirchen am Großvenediger, Land Salzburg